

Tinjan, in italiano Antignana – comune nella regione istriana

Tinjan, in italiano Antignano – frazione della città di Capodistria